Seseli webbii är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernest Saint-Charles Cosson. Seseli webbii ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
webbii